Liste de mots d'origine française en persan :

Voir aussi

 Francisation
 Français
 Académie de langue et littérature perse
 Vocabulaire persan
 Persan

Références 

 Petit Larousse en persan, édité par Hedayat Alah Ghatan, 1967.
 Collins French English Dictionary © HarperCollins Publishers 2005.
 Persian English Dictionary, S. Haim, Hippocrene Books 2002.

Expression française
Expression persane
Relations entre la France et l'Iran
Langue française